Ainvelle puede referirse a:
 Ainvelle, comuna de Alto Saona.
 Ainvelle, comuna de Vosgos.